

Рівербенд — переписна місцевість, штат Монтана
 Рівербенд — переписна місцевість, штат Вашингтон